Reggio de Calàbria, ciutat del sud d'Itàlia, a la regió de Calàbria
 Reggio de l'Emília municipi d'Itàlia a la regió d'Emília-Romanya, a la província de Reggio de l'Emília 
 Província de Reggio de l'Emília, part de la regió d'Emília-Romanya dins Itàlia.
 Província de Reggio de Calàbria, part de la regió de Calàbria dins Itàlia